Dubaï ou Doubaï peut désigner :
 Dubaï ou Doubaï, un émirat des Émirats arabes unis ;
 Dubaï ou Doubaï, la capitale de l'émirat du même nom ;
 le Dubaï, un yacht appartenant à l'émir de Dubaï ;
 le  ou , un type de pétrole brut.

Notes